

Населені пункти та їхні частини
 Русоцин — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства
 Русоцин — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Русоцин — осада в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки